Заво́лжский — русская фамилия и топоним в России.

Фамилия 
 Заволжский, Владимир Яковлевич — русский земский статистик.

Населённые пункты 
 Заволжский — посёлок в Быковском районе Волгоградской области.
 Заволжский — посёлок в Николаевском районе Волгоградской области.
 Заволжский — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.
 Заволжский — посёлок в Горномарийском районе Марий Эл.
 Заволжский — посёлок в Безенчукском районе Самарской области.
 Заволжский — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Заволжский — посёлок в Калининском районе Тверской области.
 Заволжский — посёлок в Ржевском районе Тверской области.